De 10 kilometer open water voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op dinsdag 16 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Oussama Mellouli uit Tunesië.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen open water